25-й сезон Первой лиги Эстонии по футболу (Эсилиги) проходил с 8 марта по 8 ноября 2015 года. По его итогам, победителем стал дублирующий состав Флоры, клуб Флора-2. Путёвку в высшую лигу завоевала команда «Тарвас» из Раквере .

Участники

Турнирная таблица 

По правилам турнира, дублирующие составы Флоры, Левадии, Инфонета и Нымме Калью не могут переходить в высшую лигу, поскольку там уже играют их основные команды.

Стыковые матчи

Матчи за выход в высшую лигу

Таммека сохранила прописку в высшей лиге, одержав победу со счётом 4:2 по сумме двух матчей.

Матчи за выход в первую лигу.
 Команда Калев Силламяэ-2 отказалась от участия в стыковых матчах. Сантос сохранил прописку в Эсилиге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой Лиги 

2015